Núrio Fortuna, né le  à Luanda en Angola, est un footballeur international angolais. Il évolue à La Gantoise au poste d'arrière gauche.

Biographie 

Chez les jeunes, Fortuna joue notamment avec les clubs portugais du Benfica Lisbonne et du Sporting Portugal. Le , il fait ses débuts en Primeira Liga avec le SC Braga contre le GD Estoril Praia, en disputant l'intégralité le match (défaite 2-1). 

Lors de la saison 2016-2017, le jeune joueur portugais est prêté pour une durée d'an au club chypriote de l'AEL Limassol. 

Lors de l'été 2017, il signe un contrat d'une durée de trois saisons avec le club belge du RSC Charleroi. Le , il fait ses débuts en Division 1A avec le RSC Charleroi contre le KV Courtrai, en disputant l'intégralité du match (victoire 1-0).

Il rejoint lors du mercato estival de 2020 La Gantoise, un autre club du top belge pour un montant estimé à 6 millions d'euros.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance à Luanda
Naissance en mars 1995
Footballeur portugais
Joueur du Sporting Braga
Joueur de l'AEL Limassol (football)
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur du KAA La Gantoise